„Agostino Barbarigo” („Barbarigo”)  – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina:
 „Agostino Barbarigo” – awizo typu Agostino Barbarigo z lat 70. XIX wieku, od 1912 roku pełnił funkcję okrętu szkolnego, a od 1913 roku okrętu-bazy
 „Agostino Barbarigo” – okręt podwodny typu Barbarigo z okresu I wojny światowej i okresu międzywojennego
 „Barbarigo” – okręt podwodny typu Marcello z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów